Klatka – dwudziesty trzeci tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 1997 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydał go w 2000 roku Egmont Polska.

Album jest szóstym i ostatnim tomem minicyklu „W szponach Kriss”, rozpoczętego tomem „Słoneczny Miecz”.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Recenzja w Gildii Komiksu

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a